Intensitat de camp elèctric
 Intensitat de camp magnètic
 Intensitat de camp gravitatori